Sven Schwarz può riferirsi a:
Sven Schwarz (n. 1964) - canottiere olandese
Sven Schwarz (n. 2002) - nuotatore tedesco